Катулин

 Катулин, Алексей Захарович (1906—1982) — советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР, Заслуженный мастер спорта СССР (1936), Заслуженный тренер СССР (1956), Заслуженный работник культуры РСФСР (1972)
 Катулин, Артём Николаевич — российский врач травматолог-ортопед.
 Катулин (Картолин; ) священномученик карфагенский. День памяти — 15 июля.
 Катулин (лат. Catulinus) — политический деятель раннего Средневековья при короле остготов Теодорихе.